Luxenburger ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Birgit Luxenburger (* 1951), Malerin, Grafik-Designerin und Fotografin
 Elisabeth Luxenburger (* 1939), deutsche Leichtathletin
 Hans Luxenburger (1894–1976), deutscher Psychiater, Rassenhygieniker, Hochschullehrer und Sanitätsoffizier
 Oliver Luxenburger (* 1973), deutscher Journalist
 Otto Luxenburger (1862–1926), deutscher Verwaltungsjurist
 Richard Luxenburger (* 1958), deutscher Leichtathlet

 ein Staatsangehöriger von Luxemburg

Siehe auch:
 Luxemburger